L'edizione 1965 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerengen.

Capocannoniere del torneo fu Harald Berg (Lyn), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
Vålerengen Campione di Norvegia 1965.
Viking e Sandefjord BK retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1965
Campionato norvegese di calcio